Метище — деревня в Себежском районе Псковской области России, Бояриновская волость;
 Метище — деревня в Стародорожском районе Минской области Белоруссии, Новодорожский сельсовет